Pygolabis är ett släkte av kräftdjur. Pygolabis ingår i familjen Tainisopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Pygolabis